Toplotna obdelava kovin je največkrat kaljenje, pri čemer je treba upoštevati izbor kovin, ki so primerna za ta postopek.

metalurgija